

Топонім 

Барви́ха () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Барвиха — селище в Одинцовському районі Московської області.
 Барвиха — село в Одинцовському районі Московської області.
 Барвиха — платформа Смоленського напрямку МЗ.
 «Барвиха» — санаторій ЦК КПРС.

Інше 
 «Барвиха» — російський телесеріал ТНТ.